Sixteen Candles è una canzone dei Crests del 1958. Fu scritta da Luther Dixon e Allyson Khent.

La canzone raggiunse il secondo posto nella classifica di Billboard Hot 100 charts nel 1958; inoltre vendette oltre 1 milione di copie e si aggiudico' il disco d'oro.

Curiosità 
 Il titolo del film Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare prende il titolo dalla canzone. Nel film però non appare la versione originale, ma quella registrata dagli Stray Cats.
 La registrazione originale dei Crests compare nel film American Graffiti del 1973.

Collegamenti esterni